Розо се може односити на:
 Розо
 Округ Розо (Минесота)
 Розо (Минесота)

Види још
 Розе боја